Purcăreni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Purcăreni (Micești), Dorf im Kreis Argeș 
 Purcăreni (Popești), Dorf im Kreis Argeș 
 Purcăreni (Brașov), Dorf im Kreis Brașov